9-й чемпионат Белоруссии по футболу проходил с 11 апреля по 30 октября 1999 года. Победителем впервые стал борисовский БАТЭ.

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, вышедшие в Высшую лигу из Первой лиги:
 «Лида» (1-е место в Первой лиге сезона 1998)
 «Свислочь-Кровля (Осиповичи)» (2-е место в Первой лиге сезона 1998, дебютант высшей лиги)

Клубы, покинувшие Высшую лигу по итогам сезона 1998:
 «Коммунальник (Слоним)»
 «Динамо-93» (расформирован)

Итоговая таблица

Результаты матчей

Статистика 
 Самый посещаемый клуб — «Гомель» (средний показатель — 6018 зрителей).
 Самый низко посещаемый клуб — «Торпедо-Кадино» (средний показатель — 2320 зрителей).
 На счету хозяев 122 выигрыша (62,6 %), гостей — 73 (37,4 %).
 Самый успешный клуб в домашних матчах — БАТЭ (39 очков из 45).
 Самый успешный клуб в выездных матчах — БАТЭ (38 очков из 45).
 Самый популярный счёт — 1:0 и 2:1 (по 35 матчей).
 Наибольшее количество крупных побед — «Славия-Мозырь» (11).
 Наибольшее количество крупных поражений — «Торпедо-Кадино» (12).
 189 футболистов забили как минимум один мяч.
 Зафиксировано 12 хет-триков и 65 дублей.
 Реализовано 61 пенальти из 85 назначенных (71,8 %).
 Самая крупная победа — 8:1 (матч «Шахтёр» — «Свислочь-Кровля») и 7:0 (матчи «Динамо Минск» — «Свислочь-Кровля», «Динамо Брест» — «Молодечно» и «Славия-Мозырь» — «Лида»).
 Самый крупный счёт — 8:1 (матч «Шахтёр» — «Свислочь-Кровля») и 2:7 (матч «Динамо Брест» — «Славия-Мозырь»).

Лучшие бомбардиры

Гол+Пас

Символические команды 
 Команда А
Федорович — Рогожкин, Шунейко, Карсаков, Саматов — Беспанский, Деменковец, Ковальчук, Лисовский — Кутузов, Стрипейкис
 Команда Б
Селькин — Скрипченко, Челядинский, Лихтарович, Свердлов — Матвейчик, Ермакович, Денисюк, Чалей — Алещенко, Василюк

Примечания

См. также 
 Первая лига Белоруссии по футболу 1999
 Вторая лига Белоруссии по футболу 1999
 Кубок Белоруссии по футболу 1998/1999
 Кубок Белоруссии по футболу 1999/2000

Ссылки 
 На klisf.info
 На www.rsssf.com
 Статистика на teams.by

Чемпионат Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 1999 году
Спорт в Белоруссии в 1999 году